Strefa azjatycko-australijska Pucharu Davisa 2015 – jedna z trzech stref regionalnych Pucharu Davisa. Strefę tą podzielono na cztery grupy – w I Grupie reprezentacje walczyły o udział w play-offach o awans do grupy światowej. W Grupie II oraz III zespoły rywalizowały o awans do grupy wyższej. Mecze 1. rundy odbyły się między 6 a 8 marca, spotkania Grupy III rozegrano w dniach 25–28 marca 2015, natomiast Grupy IV odbyły się w dniach 27 kwietnia–2 maja 2015 roku. Mecze 2. rundy Grupy I i II, mecze barażowe grupy II zostały rozegrane między 17 a 19 lipca. Mecze 3. rundy (w przypadku II Grupy) oraz 2. rundy baraży (I Grupa) zostały rozegrane pomiędzy 18 a 20 września.

Grupa I 
Zespoły, które wygrały mecze 2. rundy, uzyskały prawo gry w barażach o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2016.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzą się w barażach o utrzymanie w I grupie, przegrane z nich trafią do decydującej, II rundy barażowej, gdzie przegrana drużyna zostanie zdegradowana do II grupy.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Tajlandia – Korea Południowa

Nowa Zelandia – Chiny

2. runda

Uzbekistan – Korea Południowa

Nowa Zelandia – Indie

2. runda baraży

Tajlandia – Chiny

Grupa II 
Do I rundy przystąpiło 8 reprezentacji (w tym 4 rozstawione), które rozegrały swoje mecze w terminie 6–8 marca. Zwycięskie drużyny grały w 2. rundzie (mając automatycznie zapewnione pozostanie w grupie II). Przegrane zespoły odpadły z dalszych rozgrywek, natomiast wygrane przeszły do III rundy, w których zwycięskie reprezentacje awansują do Grupy I Pucharu Davisa w 2016 roku.

Przegrane zespoły z 1. rundy zmierzyły się w barażach o utrzymanie w II Grupie, przegrane z nich zostały zdegradowane do III Grupy.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Chińskie Tajpej – Liban

Filipiny – Sri Lanka

Indonezja – Iran

Pakistan – Kuwejt

2. runda

Chińskie Tajpej – Filipiny

Indonezja – Pakistan

2. runda baraży

Sri Lanka – Liban

Iran – Kuwejt

3. runda

Pakistan – Chińskie Tajpej

Grupa III 
8 reprezentacji zostało podzielonych na 2 grupy. Miejscem rozgrywek było stolica Malezji, Kuala Lumpur między 25 a 28 marca 2015. Dwie najlepsze reprezentacje awansowały do Grupy II, a dwie najgorsze spadły do Grupy IV.

 Miejsce rozgrywek: Kompleks Tenis Tun Razak, Kuala Lumpur, Malezja
 Data: 25–28 marca 2015
 Nawierzchnia: Twarda
 Format: faza grupowa – 8 reprezentacji w dwóch grupach

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Play-off

Klasyfikacja końcowa

Grupa IV 
9 reprezentacji zostało podzielonych na 2 grupy. Miejscem rozgrywek było Madinat Isa  w Bahrajnie między 27 kwietnia a 2 maja 2015. Dwie najlepsze reprezentacje awansowały do Grupy III.

 Miejsce rozgrywek: Bahrain Tennis Federation, Madinat Isa, Bahrajn
 Data: 27 kwietnia–2 maja 2015
 Nawierzchnia: Twarda
 Format: faza grupowa – 9 reprezentacji w dwóch grupach

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Play-off

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Strefa azjatycko-australijska